Медвежье — названия ряда озёр:

Россия 
 Медвежье — озеро в Нижнеудинском районе Иркутской области России.
 Медвежье — озеро в Петуховском районе Курганской области России.
 Медвежье — озеро в Хабаровском крае России.
 Медвежье — озеро в Беломорском районе Карелии.
 Медвежье — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Медвежье — озеро в городском округе Оленегорск Мурманской области России.
 Медвежье — озеро в Охинском городском округе Сахалинской области.
 Медвежье — озеро в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Медвежье — озеро на территории Провиденского городского округа в Чукотском автономном округе.

США 
 Медвежье — в США, Аляска.

Канада 
 Большое Медвежье озеро — в Канаде.

 См. также 
 Большое Медвежье озеро (значения)
 Медвежьи озёра
 Bear Lake